Алекса́ндр Никола́евич Толсто́й:
 Толстой, Александр Николаевич (1793—1866) — действительный тайный советник, шталмейстер, обер-шенк.
 Толстой, Александр Николаевич (1835—1878) — полковник.
 Толстой, Александр Николаевич (1878—1919) — виленский губернатор.